Braaten oder Bråten ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Braaten (* 1982), norwegischer Fußballspieler
 Kenneth Braaten (* 1974), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Inge Bråten (1948–2012), norwegischer Skilanglauftrainer
 Ingebjørg Saglien Bråten (* 1999), norwegische Skispringerin
 Knut Aastad Bråten (* 1976), norwegischer Politiker und Journalist
 Oskar Braaten (1881–1939), norwegischer Schriftsteller
 Øystein Bråten (* 1995), norwegischer Freestyle-Skier
 Siv Bråten (* 1960), norwegische Biathletin
 Steinar Bråten (* 1962), norwegischer Skispringer

Siehe auch:
 Braten